Caiuá — município de São Paulo
 Rio Caiuá
 São João do Caiuá — município do Paraná
 Santo Antônio do Caiuá — município do Paraná
 Missão Evangélica Caiuá — missão presbiteriana no Mato Grosso do Sul

Desambiguações de topônimos